Magnan peut faire référence à :

Activité 
 Magnan, un mot de la langue provençale en rapport avec la sériciculture (l'élevage du ver à soie), qui signifie « goinfre », illustration de la voracité des vers à soie. Comme pour beaucoup d'activités, celle-ci est à l'origine de nombreux patronymes.

Animaux 
 Fourmi magnan, des fourmis légionnaires du genre Dorylus

Patronymie 

 Adrien Fauchier-Magnan (1873-1965), tennisman et écrivain français ;
 André Magnan (1903-1985), homme politique français ; 
 André Magnan (1939-), universitaire français, spécialiste du genre épistolaire et de la littérature française du  ;
 Angélique Magnan (1968- ), actrice, metteur en scène, et chanteuse française ;
 Antoine Magnan (1965- ), pneumologue, président du Comité national de coordination de la recherche (CNCR) ;
Bernard Pierre Magnan (1791-1865), maréchal de France ;
 Christian Magnan (1942-2018), astrophysicien français
 David Magnan (1898-1918), le « Lili des Bellons » des Souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol ;
 Éric Magnan, réalisateur de cinéma et notamment de prises de vues aériennes (Les Chevaliers du ciel)
 Janine Magnan (1938-2012), actrice, réalisatrice et dramaturge française ;
 Jean-Claude Magnan (né en 1941), ancien escrimeur français, il est le père de Clothilde Magnan ;
 Joseph Magnan (1896-1975), général français  de la Seconde Guerre mondiale, qui commanda notamment la  DIC ;
 Muriel Fabre-Magnan (1964-), avocate et enseignante française ; 
 Nathalie Magnan (1956-2016), théoricienne des médias française ;
 Olivier Magnan (né en 1986), joueur de hockey sur glace québécois ;
 Philippe Magnan (né en 1948), acteur français ;
 Philippe Magnan (né en 1963), hautboïste et pédagogue québécois ;
 Pierre Magnan (1922-2012), un écrivain français ;
 Pierre Magnan (mort en 1627), pionnier français en Nouvelle-France ;
 Stéphane Magnan, industriel français à la tête de Montupet ;
 Valentin Magnan (1835-1916), psychiatre français ;
 Les Dani de Magnan, une famille du comté de Nice qui possédèrent le fief urbain de Magnan.

Toponymie 

 Magnan, une commune du département du Gers, région Midi-Pyrénées ;
 Magnan, le nom d'un vallon, d'un quartier et d'un cours d'eau de Nice (Alpes-Maritimes) ;
 Magnan, un fief érigé en 1553, aujourd'hui commune d'Istres (Bouches-du-Rhône) ;
 Magnan, le nom du réfectoire des élèves de l'École Polytechnique (Palaiseau). Le nom vient de l'élevage des vers à soie : c'est dans une magnanerie que l'on nourrit les cocons. Cocons désignant ici les co-conscrits ;
 La Taverne Magnan, un restaurant situé aux abords du canal Lachine à Montréal.

Homonymie
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme